The Last Song (1980), een televisiefilm met onder andere Lynda Carter;
The Last Song (2010), een film met onder andere Miley Cyrus;
The Last Song (boek), een boek van Nicholas Sparks naar aanleiding van de gelijknamige film uit 2010.